Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Żeleski – polski sędzia
 Józef Żeleski – polski wojskowy